Dop eller DOP kan syfta på

 Dop – en kristen ritual
 DOP – en italiensk kvalitetsbeteckning för jordbruksprodukter, se Denominazione di Origine Protetta
 DOP – valutakoden i ISO 4217 för Dominikansk peso
 DOP (GPS) – det geometriska bidraget till osäkerheten i en positionsbestämning vid GPS-mätning
 DoP – en person som har huvudansvaret för bilden i en film engelska Director of Photography, se A-fotograf